Spong är ett efternamn som burits av bland andra 

 Anders Fredrik Spong
 Anders Magnus Spong
 Axel Fredrik Spong
 Berit Spong (1895–1970) svensk författare
 John Shelby Spong (född 1931) amerikansk episkopal biskop
 Lennart Spong (1920–2014), tecknare, målare och skulptör
 Richard Spong (född 1983) svensk fotbollsspelare
 Tyrone Spong (född 1985) surinamesisk-nederländsk boxare 
 William B. Spong (1920–1997) amerikansk senator

Svenska efternamn